Doja steht für:
 Doja, Lied (2022) auf Ethereal von Snot (Rapper) und ASAP Rocky
 Doja, Lied (2022) auf 23 von Central Cee

DoJa steht für:
 DoJa, javabasierte objektorientierte Programmiersprache

Siehe auch:
 Doja Cat
 Dojo